Купата на европейските шампиони 1983/84 е 29-о издание на турнира. 31 клубни отбора участват в него, в това число 31 национални шампиона от предходния сезон и Хамбург като носител на трофея. Албания не записва своя шампион Влазния Шкодра за участие.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи се гледа правилото за гол на чужд терен. Ако и там има равенство, при втората среща се изиграват и продължения и евентуално като краен изход се достига до изпълнение на дузпи.

Финалът се играе на 30 май 1984 г. на Стадио Олимпико в Рим пред 60.000 зрители.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят на 14 септември, а реваншите са на 28 септември 1983 г.

2. Кръг 
Първите срещи се състоят на 19 октомври, а реваншите са на 2 ноември 1983 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 7 март, а реваншите са на 21 март 1984 г.

1 Първата среща се играе в Тбилиси.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 11 април, а реваншите са на 25 април 1984 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1983/84
 Купа на УЕФА 1983/84

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1983/84
 Детайли на срещите за сезон 1983/84 в rsssf.com

Европейска шампионска лига